Ženská čtyřhra Hong Kong Tennis Open 2016 probíhala v první polovině října 2016. Do deblové soutěže hongkongského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzsko-kazašský pár Alizé Cornetová a Jaroslava Švedovová, jehož členky se turnaje nezúčastnily.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený pár tchajwanských sester Chao-čching a Jung-žan Čanových, který ve finále za 62 minut zdolal po hladkém průběhu britskou dvojici Naomi Broadyová a Heather Watsonová ve dvou setech 6–3 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. V utkání odvrátily pět ze šesti brejkbolů a naopak pět z nabídky čtrnácti brejkových příležitostí proměnily.

Chao-čching získala jedenáctou deblovou trofej na okruhu WTA Tour a starší sestra Čan Jung-žan sedmnácté turnajové vítězství. Jednalo se o jejich třetí triumf v probíhající sezóně a po únorové výhře na Qatar Total Open 2016 o devátý společný.

Nasazení párů 
  'Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (vítězky)
  Andreja Klepačová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Liang Čchen /  Jang Čao-süan (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Makoto Ninomijová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hong Kong Open
Tenis v Číně v roce 2016
WTA Tour 2016